
Turcu se poate referi la:

Nume de familie 
 Călin Turcu
 Cristina Turcu Preda
 Elisabeta Turcu
 Liviu Turcu
 Vasile Turcu
 Viorel Turcu

Turc 
 Ioan Turc

Turcul 
 Anton Vasilievici Turcul

Turcitul 
 Mihnea Turcitul

Turcea 
 Daniel Turcea

Turcului 
 Insula Turcului
 Râul Turcului
 Lacu Turcului, Prahova
 Odaia Turcului, Dâmbovița
 Podu Turcului, Bacău
 Râul Podul Turcului
 Vadul Turcului, Stînga Nistrului
 Cheile Găldiței și Turcului

Turcesc 
 Sacoșu Turcesc, Timiș

Turca 
 Turca (obicei)

Vezi și 
 Râul Turcu (dezambiguizare)
 Turcești (dezambiguizare)
 Turcan (nume de familie)

 Turceni
 Turcinești, Gorj
 Turcoaia, Tulcea
 Turku, oraș din Finlanda

Nume de familie:
 Grigore Turcuman
 Robert Turcescu
 Diana Turconi-Bubenek
 Franz Turchi
 Oleksandr Turcinov
 Turco — caută „Turco”

Nume de familie românești